Il singolare del torneo di tennis Rennes Challenger 1992, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Karsten Braasch che ha battuto in finale Markus Naewie 6-2, 3-6, 6-2.

Teste di serie 

 Marcelo Filippini (primo turno)
 Patrik Kühnen (primo turno)
 Karsten Braasch (Campione)
 Luiz Mattar (primo turno)

 Markus Naewie (finale)
 Byron Black (secondo turno)
 Martin Střelba (quarti di finale)
 Andrej Ol'chovskij (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Rennes Challenger 1992